Le tournoi de tennis de Buenos Aires est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute du  au .

Gabriela Sabatini remporte le simple dames. En finale, elle bat Isabel Cueto, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mercedes Paz et Gabriela Sabatini.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Argentine
1987 en Argentine
Tennis en novembre 1987
Sport en décembre 1987